Bahnhof Altendorf steht für folgende Bahnhöfe in Essen, Nordrhein-Westfalen:

 Bahnhof Altendorf (Ruhr)
 Bahnhof Essen-Altendorf